Tobol FK er en kasakhstansk fodboldklub fra byen Kostanay. Den spiller sine hjemmekampe på Central Stadion.
Klubben var med, da den Kasakhstanske Liga blev oprettet i 1992, men hvor den i starten spillede med i bunden, har der været medaljer i 7 af de seneste 8 sæsoner, og endelig guld i 2010.

Titler 
 Kasakhstanske mestre (2): 2010, 2021
 Kasakhstanske pokalmestre (1): 2007

Historiske slutplaceringer

Europæiske deltagelse

Noter 

Tanay
Tanay